Party Animals ist

 der Name einer Band, siehe Party Animals (Band)
 der Name eines Films, siehe Party Animals – Wilder geht’s nicht!
 der Name eines Films, siehe Party Animals 2 – Die Legende geht weiter
 der Name eines Films, siehe Party Animals 3 – Willkommen auf der Uni
 siehe auch: Party Animal, Spielfilm aus dem Jahre 1984